Greenfield ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Großbritannien:
 Greenfield (Glasgow)
 Greenfield (Greater Manchester)

in Kanada:
 Greenfield (Nova Scotia)

in Neuseeland:
 Greenfield (Neuseeland)

in den USA:
 Greenfield (Arkansas)
 Greenfield (Illinois)
 Greenfield (Indiana)
 Greenfield (Iowa)
 Greenfield (Kalifornien)
 Greenfield (Massachusetts)
 Greenfield (Michigan)
 Greenfield (Minnesota)
 Greenfield (Missouri)
 Greenfield (New Hampshire)
 Greenfield (New Mexico)
 Greenfield (New York)
 Greenfield (North Dakota), im Traill County
 Greenfield (Ohio)
 Greenfield (Oklahoma)
 Greenfield (South Dakota)
 Greenfield (Tennessee)
 Greenfield (Wisconsin), im Milwaukee County
 Greenfield (Town, La Crosse County), Town(ship) in Wisconsin
 Greenfield (Town, Monroe County), Town(ship) in Wisconsin
 Greenfield (Town, Sauk County), Town(ship) in Wisconsin

Sonstiges:
 Greenfield Bus Body Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Greenfield Festival, Rockmusikfestival in der Schweiz
 Greenfield Project, ein Projekt das, oft auch im übertragenen Sinn, auf der grünen Wiese startet, d. h. keine Vorgängerversionen oder bauliche Gegebenheiten berücksichtigen muss
 Mount Greenfield, Berg im Coatsland, Antarktika

Personen:
 Briann Greenfield, Executive Director of the Harriet Beecher Stowe Center
 Dave Greenfield (1949–2020), britischer Keyboarder und Singer-Songwriter
 Edward Greenfield († 2015), britischer Musikkritiker, Radiomoderator und Biograf
 Hana Greenfield (1926–2014), israelische Schriftstellerin, Verlegerin und Überlebende des Holocaust
 Hayes Greenfield (auch Haze Greenfield; * 1957), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist, Arrangeur, Filmkomponist und Musikpädagoge
 Herbert Greenfield (1869–1949), kanadischer Politiker
 Howard Greenfield (1936–1986), US-amerikanischer Textdichter und Songwriter
 Ian Greenfield (* 1930), schottischer Radrennfahrer
 Jerry Greenfield (* 1951), US-amerikanischer Unternehmer
 Lauren Greenfield (* 1966), US-amerikanische Künstlerin, Dokumentarfotografin und Dokumentarfilmerin
 Linda Thomas-Greenfield (* 1952), US-amerikanische Diplomatin
 Luke Greenfield (* 1972), US-amerikanischer Regisseur
 Martin Greenfield (* 1928), US-amerikanischer Herren-Schneidermeister
 Max Greenfield (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Meg Greenfield (1930–1999), amerikanische Journalistin
 Murray Greenfield (* 1926), israelischer Geschäftsmann, Verleger und Schriftsteller
 Patricia Marks Greenfield (* 1941), US-amerikanische Entwicklungspsychologin
 Susan Greenfield (* 1950), britische Hirnforscherin
 Timothy Greenfield-Sanders (* 1952), US-amerikanischer Fotograf und Dokumentarfilmer

Siehe auch:
 Greenfield Township
 Greenfield Park